Anvil (band), een Canadese heavymetalband
Anvil (engine), een game engine